Магбет од Шкотске (1005 − Lumphanan, 15. август 1057) је био краљ Шкотске. Био је син Findláech of Moray. Магбетова владавина инспирисала је Шекспира да напише једну од својих најпознатијих драма.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1005.
Умрли 1057.
Шкотски краљеви
Владари у Европи у XI веку